Casse-pipe est un roman de Louis-Ferdinand Céline paru en 1949.
 Casse-Pipe (parfois orthographié Casse-pipe ou Casse Pipe) est un groupe de musique français des années 1990.

 « Aller au casse-pipe » est une expression française qui veut dire aller à la guerre.  « Casser sa pipe » est une autre expression de sens proche, qui veut dire mourir.
Par extension, se présenter au « casse-pipe » signifie être candidat dans une circonscription (et peut-être même à un poste ou sur une liste électorale) perdue d’avance.

Notes et références